

Sigle 
 Hammel, Green and Abrahamson – un marchio di architetti
 High gain antenna – antenna ad alto guadagno

Codici 
 HGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hargeisa (Somalia)